Rongen ist der Familienname folgender Personen:

 Bjørn Rongen (1906–1983), norwegischer Schriftsteller und Kinderbuchautor
 Carl-Josef Rongen (1926–1995), deutscher Politiker (CDU)
 Celina Rongen (* 1989), deutsche Schauspielerin
 Elke Rongen (* 1970), deutsche Badmintonspielerin
 Jakob Rongen (1887–1970), deutscher Politiker (Zentrum)